Чемпіонат Польщі з футболу 2015-16 — 82-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Польщі. Стартував 17 липня 2015 року та тривав до 15 травня 2016 року. Кожна з 16 команд зіграла 30 матчів, по 15 домашніх та виїзних (перший етап). На другому етапі перша вісімка у одне коло розіграла турнір за медалі, друга вісімка виявила двох невдах чемпіонату також у одне коло. Титул чемпіона здобула Легія (Варшава).

Учасники та стадіони

Перший етап

Турнірна таблиця 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примітки: 
1. Клуби Вісла, Ґурнік (З), Рух, Лехія (Гданськ) покарані зняттям 1 очка за невиконання ліцензійних умов.

Позначення:

Лідери чемпіонату

Результати

Другий етап

Група А 

 

  

 

Позначення:

Результати

Група В 

   
 

 

Позначення:

Результати

Бомбардири

Див. також 
 Польська футбольна перша ліга 2015—2016

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Екстракляса на soccerway 

2016
Польща
Польща
2015 у польському спорті
2016 у польському спорті